Bechstein steht für:

 C. Bechstein, deutscher Klavierhersteller
 (10856) Bechstein, ein Asteroid des Hauptgürtels

Bechstein ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bechstein (1826–1900), deutscher Klavierbauer
 Charlotte Bechstein (1939–2015), deutsche Schriftstellerin, Bibliothekarin und Drehbuchautorin
 Claudia Bechstein (* 1978), deutsches Fotomodell und Schönheitskönigin
 Edwin Bechstein (1859–1934), deutscher Klavierproduzent
 Gunter Bechstein (* 1943), deutscher Politiker (CDU), Ingenieur, Volkskammerabgeordneter
 Heinrich Bechstein (1841–1912), deutscher Orgelbauer
 Helene Bechstein (1876–1951), Förderin Adolf Hitlers
 Johann Matthäus Bechstein (1757–1822), deutscher Naturforscher, Forstwissenschaftler und Ornithologe
 Julius Bechstein (19./20. Jh.), Komponist von Stummfilmmusik
 Lothar Bechstein (1884–1936), Schweizer Maler
 Ludwig Bechstein (1801–1860), deutscher Schriftsteller, Bibliothekar und Archivar
 A. E. Ludwig Bechstein (1843–1914), deutscher Zeichner und Illustrator
 Paul Bechstein, deutscher Turnfunktionär und Fechter
 Reinhold Bechstein (1833–1894), deutscher Germanist und Philologe
 Rudolf Bechstein (1897–1961), deutscher Landschaftsmaler und Fotograf

 Wolf Bechstein (* 1958), deutscher Chirurg und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Pechstein (Begriffsklärung)
 Bechsteinfledermaus, eine Fledermausart aus der Gattung der Mausohren
 Neo-Bechstein, ein elektro-akustisches Klavier